Abatos bezeichnet:

 Abaton
 Bigeh